Le Pays d'Issoire - Val d'Allier Sud était une structure de regroupement de collectivités locales françaises sous la forme de Pays située dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il a été intégré le  dans la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire.

Composition 
Il est composé, jusqu'en 2016, de huit communautés de communes :

Ces 8 communautés de communes ont fusionné le  pour former la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire.

Situation 
Le pays se situait au sud du département du Puy-de-Dôme. Il correspondait à peu près à l'arrondissement d'Issoire. Il s'étendait sur la partie est des Monts du Cézallier, la limagne d'Issoire et les marches ouest des monts du Livradois.

Histoire 
Le Pays a été créé le  et a été dissout le  lors de la création de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, ses compétences étant alors réalisées par la communauté d'agglomération.

Administration 
Le Pays était géré par un comité syndical de , d'un bureau de , d'un président et de quatre vice-présidents.

Il a été présidé jusqu'en  par Jean-Paul Bacquet, maire de Coudes et député de la quatrième circonscription du Puy-de-Dôme.

Notes et références 
 Site officiel :

 Autres sources :

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)
 Agglo Pays d'Issoire

Liens externes 
 Contrat de pays

Issoire